JRD – codice aeroportuale IATA del Riverside Heliport, Riverside, Stati Uniti